Phoebe poate să aibă una din următoarele semnificații:

 Phoebe, unul din sateliții planetei Saturn
 Phoebe, o titanidă